Форнарина:

 Форнарина (к. XV — 1-я пол. XVI вв.) — полулегендарная возлюбленная и натурщица Рафаэля.
 Форнарина — картина Рафаэля, изображающая, как предполагают, его возлюбленную Форнарину.